Военный билет — документ для идентификации военнообязанных:
 Военный билет Вооружённых сил России
 Военный билет Вооружённых сил Украины
 Военный билет (Беларусь)
 Военный билет (Казахстан)
 Военный билет (Молдова)